Кузнецов Алексей Александрович (1897—1952) — российский и советский военный деятель. Полковник Советской Армии, участник Империалистической войны, Гражданской войны, Великой Отечественной войны. С ноября 1944-го по ноябрь 1945-го начальник отдела боевой и физической подготовки 1-ой ударной армии. В 1938—1941 и 1946—1947 годах командующий Всесоюзным парадом физкультурников на Красной Площади, стадионе Динамо.

Ранняя биография 
Родился в семье бедного крестьянина. С 1904 по 1908 год учился в церковно-приходской школе. Зимой шла учёба, летом Кузнецов работал в батраках у кулаков. Сразу после окончания школы отец отправил его в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) учиться на портного. Попал к кустарю и купцу, который имел свою мастерскую и магазин, где, обучаясь и работая по 16—18 часов в сутки, провёл четыре года. В 1912—1918 годах работа проходила в различных портновских мастерских города.

Служба 
С пятнадцатого августа 1918-го года вступил в ВКП(б) (партийный билет № 2731302, Пошехонский уезд).
В 1916—1918 годах окончил шестимесячную бригадную учебную команду, служил солдатом и унтер-офицером в Царской армии.
В 1918 году добровольно вступил в ряды Советской Армии. С мая 1918 по январь 1919 военный комиссар Давыдковской волости Пошехонского уезда Ярославской губернии.
С февраля 1919-го по ноябрь 1919-го командир взвода и помкомроты в 4-м Варшавском стрелковом полку, участвующем в Советско-польской войне.
В 1919—1924 годах военный комиссар костромских военно-инженерных мастерских, которые изготавливали и ремонтировали имущество для фронта.
В 1924—1930 годах уездвоенком в Галичском уезде Костромской губернии.
В 1930—1932 годах старший инструктор Политотдела спецчастей Московского гарнизона.
В 1932—1935 годах инструктор политуправления 5-го, 6-го секторов ПУРККА в Москве, а в 1935—1939 годах занимал должность инструктора отдела кадров.

В период с июня 1936 по сентябрь 1937 председатель районного Совета в Осоавиахиме в Москве. В 1937—1941 годах начальник отдела боевой подготовки и заместитель председателя Московского городского Совета Осоавиахима.

В период с июня 1941 по август 1941 инспектор общевойсковой группы Главкома Северо-Западного направления Ворошилова в Ленинграде.

В 1938—1941 и 1946—1947 годах командующий Всесоюзным парадом физкультурников на Красной площади и стадионе «Динамо».
С августа 1941-го по март 1942-го командир 153-го стрелкового полка, входившего в 80-ю стрелковую дивизию, которая участвовала в сражениях на Ленинградском фронте.
С марта 1942 по октябрь 1942 командир 55-го отдельного стрелкового полка, участвующего в сражениях на Ленинградском фронте. Находясь в блокаде города Ленинграда, полк оборонял побережье Финского залива. Полковник А. А. Кузнецов в этот момент был одновременно начальником 6-го Приморского сектора обороны Ленинграда. За хорошо построенные инженерно-оборонительные сооружения и организованную устойчивую систему огня в секторе от Военного совета Ленинградского фронта получил благодарность.
С ноября 1942 по апрель 1943 заместитель командира 162-й отдельной стрелковой бригады по строевой части на Ленинградский фронте.
С апреля 1943-го по ноябрь 1944-го командир 4-го стрелкового Тартуского Краснознамённого ордена Александра Невского полка, названного так за взятие г. Тарту. Полк входил в 98-ю Ропшинскую стрелковую дивизию, участвующую в сражениях на Ленинградском фронте.
С ноября 1944 по ноябрь 1945 начальник отдела боевой и физической подготовки 1-ой ударной армии, участвующей в сражениях на 2-ом Прибалтийском, 3-ем Прибалтийском и Ленинградском фронтах.
В 1945 году был председателем суда офицерской части штаба и полевого управления 1-ой ударной армии.

Ранения в местах сражений 
Кузнецов свою первую контузию получил в Империалистическую войну на Северо-Западном фронте. Второе ранение произошло в 1919 году на Польском фронте во время Гражданской войны при обороне г. Минска. Кузнецов был в 4-м Варшавском полку в должности командира взвода, помкомроты. Бои велись под Барановичами — деревней Новая Мышь — Столовичи, станцией Радошковичи.
Тяжелая контузия и ранение пришлись также на годы Великой Отечественной войны во время сражения под Ленинградом в декабре 1941-го года.

Образование 
Без отрыва от службы окончил Костромскую Советскую партийную школу 2-ой ступени. Полтора года обучался на заочном отделении в коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова. Военные знания получил путём самообразования и практики на фронте. Окончил двухгодичные курсы при ЦДРА в г. Москве. В 1938 году провёл ряд тактических учений полков. Присутствующие на этих учениях кадровые командиры давали Кузнецову хорошую оценку.

Из наградного листа 
Информация взята из наградных листов. Участник Великой Отечественной войны с первых дней ее начала. Участвовал в ожесточенных боях с немецкими захватчиками в обороне города Ленинграда. Будучи командиром полка, а позднее заместителем командира 162-ой стрелковой бригады, в боях по защите города Ленинграда показал себя самоотверженным защитником нашей священной Родины. В период упорных боев на подступах к г. Ленинграду, ведя ожесточенные бои с фашистскими захватчиками, полк под руководством тов. Кузнецова, сдержав натиск противника, нанес значительные для него потери и удержал занятые рубежи, не допустив к дальнейшему продвижению. Выдержав весь период блокады, руководя частными операциями по изматыванию противника и уничтожению его живой силы, участвовал в решающих боях по снятию блокады с г. Ленинграда. В боях в районе г. Эльва (ныне — Элва), когда противник пытался большими силами танковых соединений осуществить прорыв нашей линии обороны, ставя под угрозу коммуникации в направлении г. Тарту, тов. Кузнецов, возглавляя полк на главном направлении удара противника, предотвратил осуществление прорыва. Полк, которым командовал тов. Кузнецов, разгромил вклинившуюся танковую группу противника в количестве 100 машин. Командуя полком, полковник Кузнецов участвовал в боях по освобождении г. Рига, одним из первых форсировал р. Западная Двина на подручных средствах. Работая начальником отдела боевой подготовки с октября 1944 года, полковник Кузнецов, имея большой боевой опыт, лично бывая в частях, руководил подготовкой войск. Проверяя готовность войск к выполнению боевых операций, полковник Кузнецов всегда давал правильные указания и настойчиво требовал выполнения Военного совета Армии по подготовке войск.

Полковник Кузнецов правильно организовал управление боем и умелым маневром в период 24 августа 1944 года преодолел упорное сопротивление противника в районе города и железнодорожной станции Эльва (ныне Элва), отразив своим полком семь контратак, нанеся при этом большой урон танковой бригаде противника. Стремительной и решительной атакой в умелом взаимодействии с 308-м стрелковым (ордена Александра Невского) полком, при малых потерях своих сил, овладел стратегически важным узлом противника — городом и железнодорожной станцией Эльва (ныне Элва). Первым овладев городом Эльва (ныне Элва) и продолжая непрерывное преследование противника, полк Кузнецова первым форсировал реку — Вяйке. За смелые решительные действия, за искусно проведенную операцию, в результате которой противник был разгромлен, полковник Кузнецов представлен к Ордену Суворова.

Награды 
Награды Кузнецова.
 Три Ордена Красного Знамени, 1944 год. Один из Орденов был присвоен за взятие г. Риги (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31.10.1944 года, объявленный в приказе зам. НКО № 0393 от 25.11.1944 года).
 Орден Суворова 3-й степени от 28.08.1944 года.
 Орден Отечественной войны I степени (приказ подразделения №: 754/н от: 09.06.1945 года. Издан: ВС Ленинградского фронта).
 Медаль «За оборону Ленинграда».
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
Также награждён шестью орденами. Имеет пять благодарностей в приказах И. В. Сталина. За командование физкультурными парадами в городе Москве имеет шесть грамот от Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР.

В порядке общественной работы командовал корпусом вооруженных трудящихся города Москвы. В корпусе было 23 молодежно-комсомольских и 23 рабочих полка. Корпус участвовал во всех войсковых парадах на Красной площади в дни 1-го мая и 7-го ноября. За подготовку корпуса и отличное прохождение по Красной площади имеет две благодарности в приказах Наркома товарища К. Е. Ворошилова и одну благодарность в приказе Наркома товарища С. К. Тимошенко. Бойцы этого корпуса в начале Великой Отечественной войны в основном вошли в дивизии народного ополчения, формируемые в городе Москве. За эту работу был награждён высшей наградой Осоавиахима — знаком «ЗАОР» (За активную оборонную работу).

Последние годы 
С 1946 года Кузнецовзанимал должность начальника кафедры военной подготовки инфизкульта имени И. В. Сталина. Пять лет избирался в партбюро парторганизацией института. Три года работал заместителем секретаря и два года секретарем партбюро института.
Скончался в Москве 17 ноября 1952 года. Похоронен в городе Москве на Донском кладбище. Рядом покоится сын Генерал-майор авиации Кузнецов Вениамин Алексеевич.

Семья 
 Супруга — Кузнецова Надежда Ивановна.
 Сын — Кузнецов Вениамин Алексеевич (дата смерти 17 мая 2006 год). — Генерал-майор авиации. Лауреат Государственной премии СССР, «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации», Доктор технических наук, начальник курса радиолокации Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, начальник 32-го Государственного научно-исследовательского института метрологии Министерства Обороны, Профессор кафедры метрологии московского Государственного института электроники и математики.
 Дочь — Кузнецова Милица Алексеевна (дата смерти 12 мая 2017 года). Ветеран Великой Отечественной войны.

Примечания 

Источники

Похороненные на Донском кладбище